Экскавация (от  — долблю):
 Экскавация — выемка и перемещение породы, грунта и т. п. (обычно с помощью экскаватора).
 Экскавация (мед.) — углубление в месте выхода нерва в соединительную ткань.
 Экскавация — гелиевая вспышка или тепловой пульс звезды; во время этих пульсаций, длящихся только несколько тысяч лет, вещество из ядра смешивается с веществом во внешних слоях, и состав различных областей звезды изменяется.